Волковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и РФ:

Упразднённые:
 Волковская волость — в до апреля 2015 года составе Островского района Псковской области.
Исчезнувшие:
 Волковская волость — в составе Дмитровского уезда Орловской губернии.
 Волковская волость — в составе Ирбитского уезда Пермской губернии.